Чемпионат Швейцарии по фигурному катанию ( и ) — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди швейцарских фигуристов. Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании, танцах на льду.

Первый чемпионат был проведён в Санкт-Морице в 1919 году. Состязались только мужчины в одиночном катании, женщины стали участвовать в одиночном катании с 1931 года. Состязания в парном катании проводятся с 1933 года, в танцах — 1961 года. Из-за отсутствия участников соревнования проводились не во всех дисциплинах.

Призёры

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
 2000 Результаты (англ.)
 2002 Результаты (англ.)
 2006 Результаты (англ.)
 2007 Результаты (англ.)
 2009 Результаты (англ.)
 2010 Результаты (англ.)
 2013 Результаты
 2014 Результаты
 2015 Результаты
 2016 Результаты
 2017 Результаты
 2018 Результаты
 2019 Результаты
 2020 Результаты

Соревнования по фигурному катанию в Швейцарии
Швейцарии
Чемпионаты Швейцарии